Цибулівський район — назва кількох ліквідованих районів УСРР:
 Цибулівський район — район в Олександрійській (1923—1925), Зинов'євській (1925—1926) округах;
 Цибулівський район — район в Уманській окрузі.